Holden Premier − samochód osobowy produkowany przez australijską firmę Holden w latach 1962-1980. Była to ekskluzywna odmiana modeli:
 Holden Standard/Special (1962-1968)
 Holden Belmont/Kingswood (1968-1980)

Premier